Das Wort Noumena steht für:

 den Plural von Noumenon, einen philosophischen Begriff
 den Namen einer finnischen Melodic-Death-Metal-Band, siehe Noumena (Band)
 den Namen eines deutschen Spieleentwicklers, siehe Noumena Studios